Madivaru (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven
 Madivaru (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven